I caratteri – opera di Teofrasto
 I caratteri (Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle) – saggio di Jean de La Bruyère del 1668